Biegenmühle ist der Ortsname von

 Biegenmühle (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Biegenmühle (Maßbach), Ortsteil des Marktes Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern